Meseberg (Saksen-Anhalt), een plaats in de Duitse gemeente Niedere Börde, deelstaat Saksen-Anhalt
Meseberg (Altmark), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt